Dupljane je lahko:
 Dupljane, Negotin (Srbija)
 Dupljane, Vladičin Han (Srbija)